Мун () (V век) — святой, епископ, отшельник с озера Ри. День памяти — 6 февраля.

Святой Мун, по преданию, был племянником святого Патрика. Святой Патрик поставил его епископом тех мест, которые нынче называются графством Лонгфорд. Он закончил свой дни отшельником на острове на озере Лох-Ри.

Литература
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.

Ссылки
 Кельтские и староанглийские святые

Святые Ирландии
Христианские святые V века
Католические святые
Святые по алфавиту